Le Hamel puede hacer referencia a:
 Le Hamel, comuna francesa del departamento de Oise.
 Le Hamel, comuna francesa del departamento de Somme.